Актогайский сельский округ

 Актогайский сельский округ (Актюбинская область) — сельский округ в Актюбинской области.
 Актогайский сельский округ (Атырауская область) — сельский округ в Атырауской области.
 Актогайский сельский округ (Карагандинская область) — сельский округ в Карагандинской области.
 Актогайский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.